Индустриа́льный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Индустриальный — прежнее название села Тассуат в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия 
 Индустриальный — бывший посёлок городского типа, с 1959 года включён в черту города Петропавловска-Камчатского в Камчатском крае.
 Индустриальный — посёлок городского типа в подчинении городу Краснодару в Краснодарском крае.
 Индустриальный — бывший посёлок городского типа, с 1963 года включён в черту города Красноярска в Красноярском крае.
 Индустриальный — посёлок в Кашарском районе Ростовской области.
 Индустриальный — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области.
 Индустриальный — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.

См. также 

 Индустриальный мост
 Индустриальный парк
 Индустриальный переулок
 Индустриальный проспект
 Индустриальный путепровод:
 Индустриальный путепровод (Санкт-Петербург)
 Индустриальный путепровод (Киев)
 Индустриальный район

 Индустриальная
 Индустриальное
 Промышленный